Freguesias de Portugal
 Custoias (Matosinhos)
 Custoias (Vila Nova de Foz Coa)

Desambiguações de topônimos